Esistono più comuni francesi con questo nome:

Montain, nel dipartimento del Giura, regione della Franca Contea
Montaïn, nel dipartimento del Tarn e Garonna, regione dei Midi-Pirenei